Чемпионат Африки по маунтинбайку 2011 прошёл в Стелленбосе, ЮАР, с 12 по 13 февраля 2011 года. Были проведены соревнования по кросс-кантри и скоростному спуску. Участвовали спортсмены из пяти стран. Чемпионат являлся отборочным на летние Олимпийские игры 2012.

Общий медальный зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Призёры

Кросс-кантри

Скоростной спуск

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации велоспорта ЮАР 

2011 год в велоспорте